Појам Ојстро може се односити на:
 Ојстро (Трвовље), насељено место у општини Трбовље, Република Словенија
 Ојстро (Лашко), насељено место у општини Лашко, Република Словенија